Радошовце може бити:

 Радошовце (Скалица), насељено мјесто у округу Скалица, Трнавски крај, Словачка Република
 Радошовце (Трнава), насељено мјесто у округу Трнава, Трнавски крај, Словачка Република